

Geografia 
 Dabo – comune della Francia nel dipartimento della Mosella
 Dabo – comune del Mali nel circondario di Nara

Persone 
 Ahmed Dabo – ex calciatore mauritano
 Bagaliy Dabo – calciatore francese
 Bryan Dabo – calciatore burkinabè
 Fankaty Dabo – calciatore inglese
 Ibrahima Dabo – calciatore malgascio
 Leon Dabo – pittore statunitense
 Mouhamadou Dabo – calciatore francese
 Ousmane Dabo – ex calciatore francese
 Rui Dabó – calciatore guineense
 Tomás Dabó – calciatore portoghese